Jugendkantorei steht für:
 eine Kantorei mit dem Schwerpunkt auf Jugendlichenarbeit

 Evangelische Jugendkantorei der Pfalz
 Jugendkantorei Aalen, siehe Kirchenbezirk Aalen
 Jugendkantorei Braunschweig, siehe Braunschweiger Domsingschule
 Jugendkantorei Dormagen, siehe Hermann Max
 Jugendkantorei Hösel, siehe Hösel
 Jugendkantorei Pforzheim, siehe Heinz Werner Zimmermann
 Jugendkantorei am Trierer Dom, siehe Trierer Dom
 Jugendkantorei Wurzen